Ел Батамоте има више значења:

 Ел Батамоте (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Батамоте (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Батамоте (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Батамоте (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Батамоте (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Батамоте (Окитоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику